Sangue - em inglês, blood liquido que possui hemoglobinas e por isso, é vermelha 
Ou ainda:
Blood (álbum de Franz Ferdinand)
Blood (jogo eletrônico)
Blood (álbum de In This Moment)
Blood (telenovela)
Desambiguação